Анчи́шкин — фамилия.

Известные носители:
 Анчишкин, Александр Иванович (1933—1987) — советский экономист, академик АН СССР, лауреат Государственной премии СССР (1989, посмертно).
 Анчишкин, Владлен Николаевич (1924—2003) — советский прозаик, драматург, переводчик.